Ке́хра () — город без муниципального статуса в волости Ания уезда Харьюмаа, Эстония. Является внутриволостным городом и административным центром волости Ания.

География и описание 
Расположен на севере Эстонии, в 25 километрах к юго-востоку от Таллина, на реке Ягала, впадающей в Финский залив.

Официальный язык — эстонский. Почтовые индексы — 74301, 74305, 74306, 74307, 74315, 96114.

Различают следующие части города: Вана-Асула (на севере), Уус-Асула (на юге), Пыргупыхья (на западе) и поселение Юлейыэ (на правом берегу реки Ягала). Пригородами Кехра (приграничными деревнями) можно считать Лехтметса (у шоссе Таллин— Козе) и Юлейыэ (у дороги Соодла—Википалу).

Рядом с городом, к северу, расположен охраняемый государством дендрарий Матса (Matsi dendraarium, 1,7 га; более 360 таксонов деревьев и кустарников, первые растения были высажены Олафом Шмейдтом (Olaf Šmeidt) в 1965 году).

Население 
По данным переписи населения 2021 года, в городе проживали 2759 человек, из них 1506 (54,8 %) — эстонцы.

Численность населения города Кехра по данным переписей населения:

История 
Датской поземельной книге 1241 года впервые упоминается деревня Кехра (Kether), расположенная на северной окраине современного города Кехра (в настоящее время это часть деревни Паазику). Между 1620 и 1637 годами была построена мыза Кеддер (). В конце XIX — начале XX века на мызе были водяная мельница, водочная фабрика и паровая мельница, чуть дальше от неё — кирпичный завод и печь для обжига извести. В 1876 году была построена железнодорожная станция (электропоезда в Таллин стали ходить с 1974 года). В 1920-х — начале 1930-х годов в Кехра были построены дачи, в 1933 году возникший рядом с железнодорожной станцией посёлок и мызный центр были признаны летним курортом. Со строительством сульфатно-целлюлозного завода (1936—1938 годы) Кехра стал рабочим посёлком, в 1945 году получил статус городского посёлка. В 1950 году была построена бумажная фабрика, а в 1957 году — цех по производству бумажных пакетов. 1960—1970-е годы Кехраская бумажная фабрика была реконструирована. Бо́льшая часть эстонской целлюлозы и около 40 % бумажной продукции производилось в Кехра. С 1941 по 1987 год население города увеличилось почти в 5,8 раза (бо́льшая часть рабочей силы для бумажной фабрики была привезена из России). Статус города Кехра получил в 1993 году. С 1991 по 2002 год Кехра имел статус самоуправления, в настоящее время это город в составе муниципалитета.

Экономика и инфраструктура 
В городе работает целлюлозно-бумажный комбинат. Планируется постройка станции комбинированного производства электрической и тепловой энергии . Есть железнодорожная станция на линии Таллин — Раквере— Йыхви — Нарва.

В Кехра есть гимназия, которая работает с 1946 года. Она возникла на базе деревенской школы, основанной в 1850 году. В 2002/2003 учебном году в школе насчитывалось 706 учащихся, в 2009/2010 учебном году — 350. У городе работают Школа искусств (в 1962–1991 годах — Кехраская музыкальная школа), почтовое отделение, Культурный центр волости Ания, Спортивный центр волости Ания, молодёжный центр, городская библиотека, любительский театр «Кехра Нукк» («Kehra Nukk»), центр здоровья и социальный центр. Хорошо известен Кехраский гандбольный клуб «HC Kehra». Действует баптистская община. 

В здании бывшей железнодорожной станции работает Кехраский музей.

Крупнейшие работодатели города Кехра по состоянию на 31 сентября 2022 года:

Галерея

Примечания

Источники

Комментарии 

Города Эстонии
Харьюмаа